Каленики — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Каленики — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.
 Каленики — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Украина 
 Каленики — село в Лиманском районе Донецкой области.
 Каленики — село в Решетиловском районе Полтавской области.
 Каленики — село в Золотоношском районе Черкасской области.